Ел Тарахумар има више значења:

 Ел Тарахумар (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тарахумар (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тарахумар (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику